Margareta av Danmark kan avse:
 Drottning Margareta (1353–1412), regerande drottning av Danmark och Norge 1387–1412 och av Sverige 1389–1412
 Margareta av Danmark (skotsk drottning) (1456–1486), dansk kungadotter genom sitt äktenskap med Jakob III drottning av Skottland
 Margrethe II av Danmark (1940–), Danmarks regerande drottning sedan den 14 januari 1972